Longwood ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Longwood (Alabama)
 Longwood (Delaware)
 Longwood (Florida)
 Longwood (Louisiana)
 Longwood (Maryland)
 Longwood (Mississippi)
 Longwood (Missouri)
 Longwood (New York)
 Longwood (North Carolina)
 Longwood (Pennsylvania)
 Longwood (South Carolina)
 Longwood (Wisconsin), im Clark County
 Longwood (Town, Clark County), Town(ship) in Wisconsin

im Vereinigten Königreich:
 Longwood (Invercargill)
 Longwood (Saint Helena)
 Longwood (West Yorkshire)

in Irland:
 Longwood (Irland)

in Australien:
 Longwood (Victoria)

auf St. Helena:
 Longwood (St. Helena)

Siehe auch:
 Longwood Medical and Academic Area, Stadtteil von Boston
 Longwood Township